

Шелтер-Айленд — місто, штат Нью-Йорк
 Шелтер-Айленд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк